La longue marche des Navajos (en ), que l'on nomme également la longue marche vers Bosque Redondo (en ), désigne une marche, vers la déportation, de plus de , à laquelle l'United States Army contraignit de très nombreux Navajos en 1864. L'expression désigne également dans certains cas la période pendant laquelle le peuple navajo fut exilé de la terre de ses ancêtres.

Historique 
La longue marche débute en . Un premier contingent, de , arrive à Bosque Redondo le . Un deuxième contingent, de , quitte Fort Camby avec un effectif réduit de , mortes au fort.  quittent Fort Camby le  ; ils sont rejoints, en cours de route, par 146 venus de Fort Summers ; le groupe atteint Bosque Redondo le  ; 110 d'entre eux sont morts au cours du voyage. À la fin de l'année ,  et  Mescaleros sont détenus à Bosque Redondo.

Le traité signé à Fort Sumner le  permet aux Navajos de retourner sur un territoire délimité : la réserve indienne Navajo.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Navajos (peuple)
 Navajo (langue)
 Fort Defiance (Arizona)
 Fort Sumner (Nouveau-Mexique)
 Traité de Bosque Redondo
 La Longue Marche (Blueberry)

Histoire des Amérindiens des États-Unis
Déportation
1864 aux États-Unis
Nation navajo
Nettoyage ethnique
Massacre du XIXe siècle
Massacre aux États-Unis
Migration forcée
Marche forcée